Requistar (en francès Réquista) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 

 Oficina de Turisme de Requistar 

Municipis de l'Avairon